Mandriva Linux 2007 est une ancienne version de la distribution Mandriva Linux. Elle est sortie en Novembre 2006. Cette version est destinée à tout le monde, débutants comme professionnels. Elle succède à Mandriva 2006 et précède Mandriva 2007 Spring. 


Nouveautés 

 L'affichage en 3D du bureau (AIGLX et Xgl) est maintenant possible.
 Nouveautés logicielles :
 Mandriva 2007 intègre désormais d'office le lecteur de DVD LinDVD ;
 logiciel antivirus Kaspersky ;
 nouveau logiciel d'installation/désinstallation : RPMDrake2 ;
 BitDefender, logiciel antivirus, antispam, antispyware.
 Démarrage 20 % plus rapide.

En bref 
 Mandriva Linux 2007 existe en version free (ce qui n'équivaut pas à dire qu'il est gratuit); il existe d'autres versions professionnelles payantes, avec des logiciels sous licence.
 Il est possible de devenir membre du Mandriva Club, par l'intermédiaire d'une cotisation.

Voir aussi

Liens internes 

 Mandriva
 Mandriva Linux
 Linux

Liens externes 
  Site officiel
  Téléchargement de Mandriva Linux
  Mandinux: Communauté d'aide Mandriva

Références 

Mandriva